Цвет черёмухи — российский сериал, снятый в 2012 году от создателей Сериала «Райские яблочки». Премьера состоялась 13 августа 2012 На канале Россия 1.

Сюжет 
Начало 1960-х годов. Александра и Нина — подруги с детства, впереди у них поступление в медицинский институт в Москве и блестящее будущее. Они очень разные. Нина — начитанная, умная девушка, готовая посвятить свою жизнь медицине и людям. А вот Шура — полная противоположность Нине, красивая, сильная и яркая девушка. Но их объединяет крепкая дружба с самого детства и все преграды они готовы преодолевать рука об руку. В Москве девушкам не составляет труда поступить в институт, тем более, что Шура довольно быстро знакомится с профессором и его семьей. Именно дружба Нины, Шуры и Антона, сына профессора, доставляет немало хлопот его матери, Лидии Васильевне. Она мечтает женить сына на дочери своей подруги Стелле. Тем временем в деревне Заряново, откуда девушки приехали в Москву, кипят страсти…

В ролях 
Янина Соколовская — Таисия

Дмитрий Назаров — Савелий

Анастасия Маринина — Шура

Александра Титова — Нина

Полина Нечитайло — Зоя

Андрей Биланов — Николай

Владислав Погиба — Степан

Игорь Стам — Антон

Алеса Качер — Рада

Александр Пашков — Трофим

Людмила Гамуряк — Нюра

Съемочная группа 
Режиссёр-постановщик — Анна Лобанова

Оператор — Михаил Глухов

Композитор — Евсей Евсеев

Продюсер — Нонна Агаджанова

Премьера 
Премьера на Украине — 3 марта 2012. В России — 13 августа 2012.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы России, запущенные в 2012 году